Дорогая Елена Сергеевна — название произведений.
 Дорогая Елена Сергеевна (пьеса) — пьеса Людмилы Разумовской.
 Дорогая Елена Сергеевна (фильм) — фильм Эльдара Рязанова, экранизация пьесы.
 Дорогая Елена Сергеевна (спектакль) — спектакль Государственного Академического Театра им. Г. Сундукяна, постановка Армена Элбакяна.